Pollentia è il toponimo latino di alcune località:

Italia 

Pollenzo, frazione di Bra in provincia di Cuneo
Pollenza, comune in provincia di Macerata

Spagna 

Pollentia, un sito archeologico nel comune di Alcúdia, nelle isole Baleari
Pollença, comune spagnolo delle Isole Baleari